Boadilla de Rioseco kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Boadilla de Ríoseco, ort, Kastilien och Leon, Provincia de Palencia, 
 Boadilla de Rioseco (kommun i Spanien), Kastilien och Leon, Provincia de Palencia, 

Robotskapade Spanienförgreningar